Kamann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Kamann (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Kamann (1899–1959), deutscher Sänger (Bassbariton)
 Matthias Kamann (* 1961), deutscher Journalist und Autor
 Uwe Kamann (* 1958), deutscher Unternehmer und Politiker